Иван Дмитриевич Пузаков — советский государственный хозяйственный и партийный деятель.

Биография 
Родился в 1907 году в Туле. Член КПСС с 1931 года.

С 1932 года — на хозяйственной, общественной и партийной работе. 

В 1932 — 1981 гг. :
 на педагогической работе, секретарь Тульского городского комитета ВКП(б), 
 2-й секретарь Орхейского уездного комитета КП(б) Молдавии, ответственный организатор ЦК КП(б) Молдавии, 
 1-й секретарь Сорокского районного комитета КП(б) Молдавии, 
 заведующий Отделом науки и учебных заведений ЦК КП(б) Молдавии, 
 1-й секретарь Тираспольского окружного комитета КП Молдавии, 
 1-й заместитель министра культуры Молдавской ССР, 
 секретарь ЦК КП Молдавии, 
 проректор Высшей партийной школы при ЦК КП Молдавии.

Избирался депутатом Верховного Совета Молдавской ССР 3-го и 4-го созывов.

Умер после 1981 года.

Ссылки 
 Пузаков

Первые секретари краевых, областных и окружных комитетов КПСС
Депутаты Верховного Совета Молдавской ССР 3 созыва
Секретари ЦК КП Молдавии
Первые секретари районных комитетов КП Молдавии
Секретари Тульского горкома КПСС
Депутаты Верховного Совета Молдавской ССР 4 созыва